Ariana (nascida em 3 de novembro de 1958) é o nome artístico de uma ex-atriz pornográfica norte-americana. Como atriz, entrou para a indústria do cinema adulto em 1992, aos 34 anos de idade.

Ariana nasceu em Brooklyn, Nova Iorque, em uma família católica de descendência italiana e grega.

Prêmios
1996 AVN Award – Melhor atriz coadjuvante (Filme) – Desert Moon

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência grega
Norte-americanos de ascendência italiana
Naturais de Nova Iorque (estado)